Wyniki Grand Prix Czech, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To dziewiąte zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Aleš Dryml, natomiast rezerwę toru stanowili Bohumil Brhel oraz Lukáš Dryml.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (16) Aleš Dryml (Czechy)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (17) Bohumil Brhel (Czechy)
 (18) Lukáš Dryml (Czechy)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po piątej rundzie Grand Prix.

Opis 
Tony Rickardsson wygrywa piąty turniej (a czwarty z rzędu) w tym sezonie. W finale po raz drugi wystąpił Jarosław Hampel, Bjarne Pedersen po raz trzeci.

W półfinale wystąpił Tomasz Gollob. Tomasz Chrzanowski ponownie zajął szesnaste miejsce.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Pradze.

Zobacz też 
 Grand Prix Czech
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Czechy
2005
2005 w Czechach